Die Welsh Premiership 2002/03 war die elfte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 2002 und endete am 2. Mai 2003.

Barry Town gewann den dritten Titel in Serie und den siebten in der Vereinsgeschichte.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03